5-й отдельный лыжный батальон — воинская часть вооружённых сил РККА в Великой Отечественной войне, насчитывал пять различных формирований.

 5-й отдельный лыжный батальон Карельского фронта;
 5-й отдельный лыжный батальон Ленинградского фронта;
 5-й отдельный лыжный батальон 1-й ударной армии (1-го формирования);
 5-й отдельный лыжный батальон 1-й ударной армии (2-го формирования);
 5-й отдельный лыжный батальон 15-й стрелковой дивизии;

В составе различных воинских соединений (бригад, дивизий) также были лыжные батальоны под номерами 5, в отличие от перечисленных, не являющиеся самостоятельной воинской частью.